Brad ist 
 die Kurzform des Vornamens Bradley

Orte:
 Brad (Syrien), in Syrien
 Brad (Texas), in den Vereinigten Staaten

der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Brad (Hunedoara), Stadt im Kreis Hunedoara
 Brad (Berești-Bistrița), Dorf im Kreis Bacău 
 Brad (Filipeni), Dorf im Kreis Bacău 
 Brad (Negri), Dorf im Kreis Bacău

Brad ist der Familienname folgender Personen:
 Bianca Brad (* 1968), rumänische Schauspielerin und Sängerin
 Ion Brad (1929–2019), rumänischer Politiker (PCR), Schriftsteller und Diplomat

Siehe auch:
 Praed